Alectryon är ett släkte av kinesträdsväxter. Alectryon ingår i familjen kinesträdsväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kinesträdsväxter
Alectryon